Vrabie este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Olga Vrabie (1902–1928), poetă basarabeană.
 Gheorghe Vrabie (1908–1991), autor, editor, folclorist și istoric literar român.
 Lazăr Vrabie (1924–1974), actor român.
 Gheorghe Vrabie (1939–2016), artist plastic și grafician moldovean.
 Corneliu-Dan Vrabie (n. 1954), deputat român.
 Vitalie Vrabie (n. 1964), politician și ministru moldovean.
 Valentin Vrabie (n. 1966), primar de Medgidia.

Vezi și
 Vrabia (dezambiguizare)